Лычово — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лычово — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Лычово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.